Miasta w USA:
 Cass – jednostka osadnicza w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Pocahontas
Gminy w USA:
 Cass (ang. Cass Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Fulton
 Cass (ang. Cass Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Clay
 Cass (ang. Cass Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Dubois
 Cass (ang. Cass Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Greene
 Cass (ang. Cass Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie LaPorte
 Cass (ang. Cass Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Ohio
 Cass (ang. Cass Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Pulaski
 Cass (ang. Cass Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Sullivan
 Cass (ang. Cass Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie White
 Cass (ang. Cass Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Boone
 Cass (ang. Cass Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Cass
 Cass (ang. Cass Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Cedar
 Cass (ang. Cass Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Clayton
 Cass (ang. Cass Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Guthrie
 Cass (ang. Cass Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Hamilton
 Cass (ang. Cass Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Harrison
 Cass (ang. Cass Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Jones
 Cass (ang. Cass Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Shelby
 Cass (ang. Cass Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Wapello
 Cass (ang. Cass Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Douglas
 Cass (ang. Cass Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Greene
 Cass (ang. Cass Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Stone
 Cass (ang. Cass Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Texas
 Cass (ang. Cass Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Hancock
 Cass (ang. Cass Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Muskingum
 Cass (ang. Cass Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Richland
 Cass (ang. Cass Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Huntingdon
 Cass (ang. Cass Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Schuylkill
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Cass (ang. Cass County) – w stanie Illinois
 hrabstwo Cass (ang. Cass County) – w stanie Indiana
 hrabstwo Cass (ang. Cass County) – w stanie Iowa
 hrabstwo Cass (ang. Cass County) – w stanie Michigan
 hrabstwo Cass (ang. Cass County) – w stanie Minnesota
 hrabstwo Cass (ang. Cass County) – w stanie Missouri
 hrabstwo Cass (ang. Cass County) – w stanie Nebraska
 hrabstwo Cass (ang. Cass County) – w stanie Dakota Północna
 hrabstwo Cass (ang. Cass County) – w stanie Teksas